La Brèze est le nom :
 d'une rivière lozérienne issue du Mont Aigoual et passant à Meyrueis
 d'une rivière héraultaise prenant sa source dans le Cirque du bout du monde et passant à Soubès